Олимпик-парк — многоцелевой стадион, расположенный на Олимпийском бульваре в Мельбурне. Стадион был построен для соревнований по легкой атлетике к Летним Олимпийским Играм 1956 года, принимал также футбольные матчи.

В настоящее время стадион используется как домашняя арена команды Австралийской Лиги Регби Мельбурн Шторм и соревнований по легкой атлетики.

Олимпик-парк один из самых больших в Виктории стадионов прямоугольной конфигурации, что позволяет принимать матчи по регби, регби-лиг, футболу и американскому футболу.

У стадиона есть освещение, пригодное для проведения вечерних матчей. Олимпик-парк имеет 18 500 мест из них 11 000 сидячие.

Ссылки 
 Официальный сайт Олимпик-парк
 Австралийские стадионы 

Стадионы Австралии
Спортивные сооружения Мельбурна
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 1956